

Patronymes 
Detaille est le patronyme de plusieurs personnalités européennes :

Photographes 
Detaille est le nom d'une famille franco-monégasque de photographes et éditeurs :
 Fernand Detaille (1875-1956), frère jumeau de Georges Albert Detaille, photographe français.
 Albert Detaille (1903-1996), fils de Fernand Detaille, photographe et éditeur français.
 Georges Albert Detaille (1875- 1955), photographe et éditeur français, frère jumeau de Fernand Detaille.
 Georges Detaille (1909-1994), photographe et éditeur monégasque, fils de Georges Albert Detaille, frère de Fernand Paul Detaille.
 Fernand Paul Detaille (1914-2010), photographe et sculpteur français, fils de Georges Albert Detaille, frère de Georges Detaille.

Peintres 
 Charles Detaille (1852-1894), peintre et frère d'Édouard Detaille.
 Édouard Detaille, (1848-1912), peintre français et frère de Charles Detaille.

Sportif 
 Jacky Detaille, (1967-), karatéka belge.

Raisons sociales 
 Detaille est une maison de parfum fondée à Paris en 1905.